Garbutt je příjmení více osob:

 George Garbutt (1903–1967) – kanadský lední hokejista
 Luke Garbutt (* 1993) – anglický fotbalista
 Ryan Garbutt (* 1985) – kanadský lední hokejista